Кызылсу (Кызыл-Суу), c тюрк. Красная река (вода) — топоним:

Населённые пункты 
Казахстан
 Кызылсу — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Кызылсу (быв. Дирижабль) — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Кызылсу — село в Каракиянском районе Мангистауской области.
 Кызылсу — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.
Киргизия
 Кызыл-Суу — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области, до 1992 года — село Покровка.
 Кызыл-Суу — село в Кеминском районе Чуйской области.
 Кызылсу — село в Фархорском районе (юг Таджикистана, граничит с Афганистаном).

Реки 
 Кызылсу (Китай) — верхнее течение реки Кашгар.
 Кызылсу (приток Пянджа) — правый приток реки Пяндж в Хатлонской области Таджикистана.
 Кызылсу (приток Вахша) — река в Кыргызстане и Таджикистане, приток Вахша.
 Кызылсу (приток Ишима) — река в Казахстане, приток Ишима.
 Кызылсу (приток Муксу) — река в Таджикистане.
 Кызылсу (приток Чирчика) — горная река в Ташкентской области Узбекистана.

См. также 
 Кызылсу-Киргизский автономный округ — провинция Китая
 Чон-Кызыл-Суу — посёлок в Киргизии
 Чон-Кызыл-Су (река) — горная река в Киргизии, образует одноимённые ущелье и долину.